U.A.P. este o abreviere, care poate proveni de la: 
 Uniunea Artiștilor Plastici din România;
 Uzina de Automobile Pitești, fosta denumire a uzinei Dacia din Mioveni.